Віденсоле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 65 км на південь від Страсбура, 10 км на схід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 481 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1249,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Віденсолен на сайті французького Національного інституту географії
 Віденсолен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віденсолен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віденсолен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віденсолен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн